Эбер Араужо дос Сантос (; 10 августа 1991, Колораду-ду-Уэсти, Рондония, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий американского клуба «Сиэтл Саундерс».

Карьера 
Эбер Араужо дос Сантос — воспитанник бразильского футбольного клуба «Фигейренсе». 25 мая 2010 года он дебютировал в бразильской Серии B, выйдя на замену в конце домашнего поединка против «Наутико». Спустя неделю Эбер забил свой первый гол в рамках Серии B, на второй добавленной минуте поставив точку в разгроме АСА.

22 мая 2011 года Эбер дебютировал в бразильской Серии А, выйдя в основном составе в домашнем матче первого тура с «Крузейро». А уже в следующем туре он забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт в домашней игре против «Атлетико Гоияниенсе».

Эбер, будучи формально игроком бразильской «Коимбры», выступал на правах аренды за бразильские «Фигейренсе», КРАК, «Аваи», а также армянский «Алашкерт». В составе последнего он стал с 16 голами лучшим бомбардиром чемпионата Армении 2015/16.

В августе 2016 года Эбер перешёл в хорватский клуб «Славен Белупо», за который он в сезоне 2016/17 забил 10 мячей в хорватской Первой лиге, включая хет-трик в домашней игре с «Цибалией». В июне 2017 года бразилец подписал трёхлетний контракт с хорватской «Риекой» с возможностью продления его на два года.

21 марта 2019 года Эбер перешёл в клуб MLS «Нью-Йорк Сити». В североамериканской лиге дебютировал 6 апреля 2019 года в матче против «Монреаль Импакт», выйдя на замену во втором тайме. 21 апреля 2019 года в матче против «Ди Си Юнайтед» забил свой первый гол в MLS, а также отдал голевую передачу. По итогам сезона 2019 Эбер стал лучшим бомбардиром «Нью-Йорк Сити», забив 15 голов в 23-ти матчах, и был признан новоприбывшим игроком года клуба. 23 сентября 2020 года в матче против «Торонто» получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Из-за травмы не играл 354 дня, вернувшись на поле 14 сентября 2021 года в матче против «Далласа». 13 декабря 2021 года подписал новый контракт с «Нью-Йорк Сити» до конца декабря 2023 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Достижения

Командные 
«Алашкерт»
 Чемпион Армении: 2015/16

«Нью-Йорк Сити»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2021

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Армении: 2015/16 (16 мячей)
 Футболист года в Хорватии (Sportske novosti): 2017/18

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте hrnogomet.com
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК КРАК
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Пайсанду» Белен
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Славен Белупо»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»